Karl VI. oder Charles VI ist der Name folgender Herrscher:

* 1380–1422 Karl VI. (Frankreich), König von Frankreich
 1711–1740 Karl VI. (HRR), Kaiser

Charles VI steht für:

 Charles VI (Oper), Oper von Fromental Halévy (1843)